New Harmony peut faire référence à plusieurs villes des États-Unis :

 New Harmony, ville de l'Indiana ;
 New Harmony, ville de Tennessee ;
 New Harmony, ville de l'Utah.

Voir aussi 

 

Homonymie de localités aux États-Unis